День работников налоговых органов:

 День работников налоговой службы Азербайджана.
 День работников налоговых органов Беларуси - второе воскресенье июля.
 День работника налоговых органов Российской Федерации.
 День налоговой полиции (упразднён правительством РФ).
 День работника налоговой службы Украины.